Jan Felix Frenkel (* 1975 in Halle (Saale)) ist deutscher Schauspieler, der auch als Kulturveranstalter tätig ist.

Leben 
Frenkel wuchs in Halle an der Saale auf und besuchte bis zum Abitur die Landesschule Pforta. Nach dem Studium der Sprechwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg arbeitete er zunächst am Opernhaus Halle. Als Schauspieler ist er hauptsächlich beim freien Theater Varomodi und der halleschen Kulturreederei engagiert. Für die Hallesche Kulturreederei organisiert er seit 2007 gemeinsam mit Martin Kreusch die jährlichen Kleinkunstfestivals Eisbrechertage und Hallesche Kulturreederei.

Frenkel arbeitete unter anderem mit und unter Anna Siegmund-Schultze sowie Simon van Parys und Volker Dietzel. Mit Alexander Terhorst und Martin Kreusch entwickelte er das improvisierte Theaterformat 240warm. Jan Felix Frenkel ist seit 2003 auch in unterschiedlichen Sommertheaterproduktionen des Harzer Bergtheaters zu sehen. Seit 2010 veranstaltet Frenkel die Deutsche Knack-Weltmeisterschaft in Halle an der Saale.

Theaterrollen (Auswahl) 
 2002: Fümms bö wö – Mir tut der Unsinn leid – Kurt Schwitters / Rolle: Ansager Schmidt
 2004: Ritter Runkel und die Digedags – Martin Verges nach Hannes Hegen / Rolle: Sklavenantreiber
 2004: Der Auftrag – Heiner Müller / Rolle: Mann mit grauem Haar
 2006: Die Aschenputtler – F. K. Waechter / Rolle: Quaste
 2007: Die Heldentaten des Herakles – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Quaste
 2009: Die drei Musketiere – Alexandre Dumas / Rolle: Athos
 2009: 240warm / Rolle: Frank „Stangl“ Lange
 2009: Noch ist Polen nicht verloren – Jürgen Hofmann / Rolle: Gruppenführer Ehrhardt
 2010: Die Nibelungen – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Hagen von Tronje
 2010: EIN MORD nicht erst ZUM DESSERT – Brian Lausund / Rolle: Paolo Sinistre / Krimidinner
 2010: Schillers sämtliche Werke – Michael Ehnert / Rolle: Jan
 2011: Der Räuber Hotzenplotz – Otfried Preußler / Rolle: Wachtmeister Dimpfelmoser
 2011: Der Schad am Silbersee – Brian Lausund / Rolle: Häuptling / Westerndinner
 2012: Das Phantom der Volksmusik – Anna Siegmund-Schultze / Rolle: Anton

Theaterschauspieler
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1975
Mann